

Patronyme 

 Della Sowah (née en 1959), femme politique ghanéenne ;
 Emmanuel Sowah (né en 1998), footballeur ghanéen ;
 Ernest Sowah (né en 1988), joueur de football ghanéen ;
 Estelle Akofio-Sowah, entrepreneuse ghanéenne.